Дубьюк () — американский топоним французского происхождения:
 Дубьюк — город в штате Айова
 Дубьюк — округ в штате Айова
 Дубьюк — населённый пункт в штате Канзас

См. также 
 Дюбюк